Sclerodomidae är en familj av mossdjur. Sclerodomidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Sclerodomidae finns 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Sclerodomidae